Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Tarallo che ha battuto in finale Álex Calatrava 7-65, 3-6, 7-64.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (finale)
 Fernando González (quarti di finale)
 Assente
 Assente

 Jimy Szymanski (quarti di finale)
 Stefano Tarallo (Campione)
 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Gianluca Luddi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2000